Баллина (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер). Соединён мостом с Киллало.

Демография 
Население — 1861 человек (перепись 2006 года). В 2002 году население составляло 1185.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Северный Типперэри